Нижче наведено список населених пунктів повіту Тулча, Румунія.

Тульча